Абрек Амирович Абзгильдин () — советский и российский живописец и скульптор. Член-корреспондент Академии художеств РФ (2007). Заслуженный художник Российской Федерации (2002). Заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1986). Член СХ РТ (1974).

Биография 
Родился в рабочем посёлке (ныне город) Баймак Баймакского района Башкирской АССР. Мать — Абитаева Ямиля Зулькафилевна (1916—1994) работала актрисой.

В 1957 году работал забойщиком в шахте Североуральского бокситового рудника. Служил в армии.

С 1960 по 1965 годы учился в Казанском художественном училище.

В 1970 году окончил Московский художественный институт им. В. И. Сурикова (педагог К. А. Тутеволь).

С 1970 года жил и работал в Казани. С 1971 года — член правления, в 1980–83 гг. — заместитель председателя правления Союза художников ТАССР. В 1993 году занял пост председателя правления Союза художников Республики Татарстан.

В своих работах широко использовал язык аллегорий, символику. Для его произведений характерна чёткость, пластичность, богатство красок, разнообразие средств выразительности.

Основные работы 
Циклы работ «Сабантуй» (1970—2001), «Цветы и женщины» (1981-85), «Обнажённые» (1994), «Кентавры» (1974-95), триптих «Эпохи и люди» (1985-92), монументальная композиция «Властелины ума» (1991-96); циклы произведений, посвящённые религии и культурным традициям.

Работал и в жанре портрета: «Искусствовед М. В. Алпатов», «Г. фон Караян» (оба — 1987), «И. И. Дильмухаметов», «Б. Урманче» (оба — 1989), «Дэрдменд» (1997), «С. Губайдуллина» (1998) и др.

Абрек Абзгильдин работал с настенными росписями для зданий Казани: «Революция» (1972—73, Молодёжный центр), «История моды» (1975, Дом моды) и др.

Работы художника находятся в коллекциях БГХМ, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставки 
Персональные выставки: Казань (1994, 1995, 1997, 2000, 2007, 2009), Уфа (2000, 2009).

Участник выставок с 1968 года, международных — с 1992 года.

Награды и звания 
 Серебряная медаль Российской Академии художеств
 Золотая медаль Российской Академии художеств (2012)
 Член-корреспондент РАХ (2007)
 
 Заслуженный художник Российской Федерации (30 сентября 2002 года) — за заслуги в области искусства
 Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (1997)
 Премия Министерства Культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте РАХ
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/185/Абзгильдин
 http://rus.bashenc.ru/index.php/prosmotr/2-statya/8475-abzgildin-abrek-amirovich
 http://www.akbarsgallery.ru/painter/painter.php?id=2237
 http://www.bashkortostan.ru/news/34555/

Художники Башкортостана
Художники Татарстана
Выпускники Казанского художественного училища
Члены-корреспонденты РАХ
Члены Союза художников СССР